Horseshoe Bend bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Horseshoe Bend (Arizona)
 Horseshoe Bend (Arkansas)
 Horseshoe Bend (Idaho)
 Horseshoe Bend (Nevada)
 Horseshoe Bend (Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Horseshoe Bend (Shirehampton)

in Australien:
 Horseshoe Bend (Northern Territory)

Sonstiges:
 Schlacht am Horseshoe Bend (1814)
 Horseshoe Bend National Military Park